Батковићи могу да буду:

 Батковићи (Прибој), насеље у општини Прибој, Златиборски округ, Република Србија
 Батковићи (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Батковићи (Чајниче), насеље у општини Чајниче, Република Српска, БиХ
 Батковићи (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ